Кларо

 Кларо, Кристоф (род. 1962) — французский писатель и переводчик.
 Кларо, Мануэль Альберто (род. 1970) — датский кинооператор чилийского происхождения.
 Кларо Майо, Ректо (1890—1960) — филиппинский политический деятель, юрист.
 Коррея Кларо, Адриано (род. 1984) — бразильский футболист, левый защитник клуба «Бешикташ».